Turun Palloseura – klub hokejowy
 Turun Palloseura – klub piłkarski